Дуэ — фамилия и топоним.

Населённые пункты и административные единицы 
 Дуэ () — город на севере Франции, регион О-де-Франс.
 Дуэ () — коммуна в Италии, регион Валле-д’Аоста.
 Дуэ — село в Сахалинской области России.
 Дуэ — кантон на севере Франции, регион О-де-Франс.
 Дуэ — округ на севере Франции, регион О-де-Франс.

Люди 
 Дуэ, Абель (1809—1870) — французский военачальник, дивизионный генерал.
 Дуэ, Брижит (род. 1947) — французский политический деятель, депутат Европейского парламента.
 Дуэ, Джулио (1869—1930) — итальянский генерал, военный теоретик.
 Дуэ, Нумандьез (род. 1970) — ивуарийский футбольный арбитр.
 Дуэ, Стеэн (1898—1974) — датский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1920 года.
 Дуэ, Томас (род. 1971) — норвежский кёрлингист.